

Presentación previa 
Albert Montañés fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Filip Krajinović derrotó en la final a Adrian Ungur.

Cabezas de serie 

  Albert Ramos-Viñolas (Cuartos de final)
  Paolo Lorenzi (Semifinales)
 ' Filip Krajinović (Campeón)
  Kenny de Schepper (Cuartos de final)

<ol start=5>
  Andrej Martin ''(Primera ronda)
  Roberto Carballés Baena ''(Semifinales)
  Filippo Volandri ''(Cuartos de final)
  Gianluca Naso ''(Segunda ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Cordenons 2015